Mort jaune peut désigner :
 La mort jaune, une maladie gastrique affectant les cochons.
 La Mort jaune, la vingt-et-unième histoire de la série de bandes dessinées Jess Long d'Arthur Piroton.